L'éméritat est un titre honorifique. Il est utilisé :
 dans l'enseignement : professeur émérite
 en religion : évêque, archevêque ou pape émérite
 au Japon : empereur émérite